ASM kan avse: 

 ASM International – en organisation för materialforskare  
 ASM – IATA:s flygplatskod för Asmara Airport 
 ASM – landskod i ISO 3166-1 för Amerikanska Samoa 
 asm – språkkod i ISO 639 för Assamesiska